Olariu se poate referi la:

Toponime
 Olariu (Oláhfráta, Oláh-Fráta), o localitate în județul Cluj

Persoane
  (n. 1982), jucătoare română de badminton
 Sebastian Olariu (1859-1943), deputat român
  (n. 1992), jucătoare română de badminton
 Stelian Olariu (n. 1928), dirijor român
 Ștefan Alexandru Olariu (1937-1996), fizician român
 Valer Olariu (1894-1925), delegat român
 Vasile Olariu (n. 1987), jucător român de fotbal

Vezi și 
 Olar
 Olari
 Olaru
 Olărit
 Olăreni
 Olăreanu

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale